

Праздники и памятные дни

Международные 
 Всемирный день мониторинга качества воды.
 День памяти погибших мотоциклистов.

Национальные 
  — День национальной музыки.
  — День персидской литературы и поэзии.
  — День памяти первого правительства Чили 1810 года.
  Армения — День астрономии.

Религиозные

Православие 
 Память пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I век);
 память преподобномученика Афанасия Брестского, игумена (1648);
 убиение благоверного князя Глеба, во Святом Крещении Давида (1015);
 память мученика Фифаила и сестры его мученицы Фивеи (Вивеи) (98—138);
 память мученика Сарвила;
 память мученицы Раисы (Ираиды) девы (ок. 308);
 память мучеников Иувентина и Максима воинов (361—363);
 память мучеников Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370);
 память мученика Авдия (Авида) в Персии (V век);
 память мученика Евфимия Кочева (1937);
 обретение мощей преподобноисповедника Александра (Уродова), архимандрита (2001);
 празднование в честь Оршанской иконы Божией Матери (1680).

Католицизм 
 Память святого Иосифа Купертинского, покровителя лётчиков и .

События

До XIX века 
 96 — Марк Кокцей Нерва провозглашён римским императором после убийства Домициана.
324 — Константин I разбивает войска Лициния в битве у Хрисополиса, чем завершает эпоху тетрархии.
795 — мавры разбивают христиан в битве при Бабиасе.
1454 — тевтонцы выигрывают битву под Хойницами.
 1502 — Христофор Колумб во время своего четвёртого плавания в Новый свет высадился на берегу Коста-Рики.
1600 — валашские войска разбиты в битве при Мирэслэу.
 1640 — в Киеве начался церковный собор, утвердивший православный катехизис, которым на протяжении столетий руководствовалась Православная церковь.
 1698 — в Бастилию переведён таинственный узник, известный как «Железная маска».
1739 — между Российской и Османской империями заключен Белградский мирный договор.
 1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия.

XIX век 
 1810 — провозглашена независимость Чили.
 1814 — начало Венского конгресса, определившего новый европейский миропорядок после Наполеоновских войн.
 1830 — лошадь обогнала первый американский паровоз в 9-мильной гонке между Райлиз Таверн и Балтимором.
 1851 — вышел первый номер «Нью-Йорк таймс» ценою 2 цента.
 1852 — первая публикация в печати Л. Н. Толстого (повесть «Детство», журнал «Современник», № 9).
 1875 — создан Верховный суд Канады.
 1886 — французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете «Фигаро» статью, ставшую манифестом литераторов-символистов. Сами термины «символист» и «символизм» были предложены в этом манифесте для замены характеристики «декадент», которую раньше применяли литературные критики, оценивавшие творчество Бодлера, Малларме и других представителей символизма.
 1893 — завершено строительство Великой Северной железной дороги между Миссисипи и Тихим океаном.

XX век 
 1918 — основан Одесский национальный политехнический университет.
 1922 — в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов.
 1925 — принят первый в советской истории закон  «Об обязательной военной службе».
 1932 — король Хиджаза и Неджда Абдель Азиз ибн Сауд объединил оба королевства в одно. Страна стала называться Королевством Саудовская Аравия.
 1934 — СССР вошёл в состав Лиги Наций.
 1938 — на полуострове Ямал зафиксировано необъяснимое наступление темноты днём (Чёрный день).
 1941 — Приказом наркома обороны № 308 образованы первые 4 гвардейских дивизии (100-я, 161-я, 127-я и 153-я стрелковые дивизии за бои под Смоленском).
 1944 — одна из самых больших по количеству жертв (5620) катастроф на море: британская подлодка  торпедировала японский Junyō Maru с пленными голландцами, англичанами, австралийцами и яванцами. 
 1947 — создано Центральное разведывательное управление. В этот же день Военно-воздушные силы США выделены в отдельный вид вооружённых сил.
 1954 — введена в строй Камская ГЭС.
 1961 — в лаборатории люминесценции Физического института АН СССР начал работать первый советский лазер на искусственном кристалле рубина.
 1962 — катастрофа Ил-14 под Нижними Крестами (Якутия). Погибли 32 человека.
 1965
 Впервые наблюдалась Комета Икэя — Сэки.
 Остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.
 1967 — правительственные органы Северо-Западных территорий (Канада) переехали из Оттавы в нынешнюю столицу Йеллоунайф.
 1973 — в ООН приняты Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика.
 1976 — похороны Мао Цзэдуна.
 1980 — запуск космического корабля «Союз-38» с первым кубинским космонавтом на борту.
 1981
 во Франции запрещена смертная казнь.
 ЦК КПСС предупредил руководство Польши по поводу роста антисоветских настроений среди поляков.
 над Железногорском столкнулись самолёт Як-40 и вертолёт Ми-8МТВ, погибли 40 человек.
 1986 — в Красноярске Михаил Горбачёв впервые произнёс ставшую крылатой фразу: «Демократия — это не вседозволенность».
 1990
 в «Комсомольской правде» опубликована статья Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию?».
 Торонто проиграл Атланте право провести летние Олимпийские игры 1996 года.
 1996 — на Украине введено штриховое кодирование товаров.
 1998 — сформирован ICANN.
 2000
 Мадонна выпустила альбом Music.
 в США при участии экс-президентов СССР и США — Михаила Горбачёва и Джорджа Буша создан новый международный фонд «В защиту демократии и развития».

XXI век 
  — отправлены первые письма со спорами сибирской язвы.
  — в Корее прошли торжественные мероприятия, посвящённые восстановлению железнодорожного сообщения между Севером и Югом.
  — при выполнении испытательного полёта после ремонта двигателя произошла катастрофа самолёта Ту-160, он разбился при заходе на посадку, в 40 км от ВПП аэродрома вблизи города Энгельс.
  — запуск космического корабля Союз ТМА-9 с первой космической туристкой и одновременно первым иранским космонавтом Ануше Ансари на борту.
 
 В 150 км от Исламабада в результате теракта погибли не менее 33 человек, более полусотни ранены.
 В Японии изобретён стойкий антисептик, уничтожающий вирусы, в том числе и свиного гриппа.
  — землетрясение в Сиккиме магнитудой 6.9, более 100 погибших.
 
 референдум о независимости Шотландии: 55 % высказались против независимости.
 в Торонто открыт музей исламского искусства Ага Хана.
  — состоялись парламентские выборы в России, «Единая Россия» получила 76 % мест в Государственной думе (343 из 450).

Родились

До XIX века 
 1709 — Сэмюэл Джонсон (ум. 1784), английский литературный критик, лексикограф, эссеист и поэт.
 1750 — Томас Ириарте (ум. 1791), испанский поэт и баснописец.
 1752 — Адриен Мари Лежандр (ум. 1833), французский математик.
 1755 — Иван Рижский (ум. 1811), русский писатель и филолог, первый ректор Харьковского университета.
 1765 — Григорий XVI (в миру Бартоломео Альберто Капеллари; ум. 1846), 254-й Папа Римский (1831—1846).

XIX век 
 1819 — Жан Бернар Леон Фуко (ум. 1868), французский физик, вычисливший скорость света, создатель гироскопа и маятника Фуко.
 1830 — Михаил Загоскин (ум. 1904), русский писатель-прозаик, журналист, общественный деятель.
 1838 — Антон Мауве (ум. 1888), голландский художник-пейзажист.
 1850 — Аусеклис (наст. имя Микелис Крогземис; ум. 1879), латышский поэт, переводчик.
 1882 — Михаил Авилов (ум. 1954), русский советский живописец-баталист.
 1885
 Узеир Гаджибеков (ум. 1948), азербайджанский композитор, автор гимнов Азербайджанской ССР и Азербайджанской Республики.
 Абдул-Муслим Магомаев (ум. 1937), советский композитор и дирижёр, один из основоположников азербайджанской классической музыки.
 1894 — Пётр Репнин (ум. 1970), советский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист.
 1899 — Александр Мясников (ум. 1965), советский терапевт, академик АМН СССР.

XX век 
 1902 — Павел Абанькин (ум. 1965), советский военно-морской деятель, адмирал.
 1904 — Пётр Зайончковский (ум. 1983), советский историк, археограф и библиограф.
 1905
 Сабир Абдулла (ум. 1972), узбекский советский писатель, поэт, драматург.
 Грета Гарбо (ум. 1990), шведская и американская киноактриса, обладательница «Оскара».
 1906 — Семён Кирсанов (ум. 1972), советский поэт, журналист, военный корреспондент.
 1907 — Эдвин Метисон Макмиллан (ум. 1991), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1951).
 1908 — Виктор Амбарцумян (ум. 1996), советский учёный, один из основоположников теоретической астрофизики, академик АН СССР, президент Армянской Академии наук.
 1912 — Ариадна Эфрон (ум. 1975), переводчик, искусствовед, художница, мемуаристка, поэтесса, дочь М. Цветаевой.
 1914 — Виктор Гришин (ум. 1992), советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Московского горкома КПСС (1967—1985).
 1917 — Фрэнсис Паркер Йоки (ум. 1960), американский философ, публицист, неофашист.
 1918 — Виктор Талалихин (погиб в 1941), советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 1932 — Николай Рукавишников (ум. 2002), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 1933
 Роберт Бэннет (ум. 2016), американский политик, бывший сенатор от штата Юта (1993—2011).
 Валентина Пономарёва, советская лётчица, инженер, учёный, космонавт-испытатель.
 1937 — Алла Покровская (ум. 2019), актриса театра и кино, театральный режиссёр, народная артистка РСФСР.
 1939 — Жоржи Сампайю (ум. 2021), президент Португалии (1996—2006).
 1942 — Павел Садырин (ум. 2001), советский футболист, российский футбольный тренер.
 1949
 Керри Ливгрен, американский гитарист, автор песен, один из основателей рок-группы «Kansas».
 Питер Шилтон, английский футболист.
  — Дэррил Ситтлер, канадский хоккеист, рекордсмен НХЛ по очкам за один матч (10).
 1956 
 Сергей Шелпаков, советский велогонщик, олимпийский чемпион (1980). 
 Петер Штястны, чехословацкий и канадский хоккеист, двукратный чемпион мира.
 1957 — Карен Аванесян, эстрадный артист, мастер пародий, шоумен, киноактёр, заслуженный артист России.
 1961 — Джеймс Гандольфини (ум. 2013), американский киноактёр, обладатель премий «Эмми» и «Золотой глобус».
  — Тони Кукоч, югославский и хорватский баскетболист, трёхкратный чемпион НБА, чемпион мира и Европы.
 
 Лэнс Армстронг, американский велогонщик.
 Анна Нетребко, российская и австрийская оперная певица (сопрано), народная артистка РФ.
 Джада Пинкетт-Смит, американская актриса, певица, продюсер, режиссёр, писательница и предприниматель.
 
 Марио Жардел, бразильский футболист.
 Джеймс Марсден, американский актёр.
 
 Эмили Разерфорд, американская актриса.
 Xzibit (Элвин Натаниэл Джойнер), американский рэпер, актёр, телеведущий.
  — Элисон Ломан, американская актриса.
  — Дженнифер Тисдейл, американская актриса и певица.
  — Нина Арианда, американская актриса.
  — Рено Лавиллени, французский прыгун с шестом, олимпийский чемпион (2012), многократный чемпион Европы.
  — Серж Ибака, испанский баскетболист, чемпион НБА (2019), чемпион Европы (2011).
  — Кристиан Пулишич, американский футболист.

XXI век 
 2003 — Эйдан Галлахер, американский актёр, певец, экоактивист, посол доброй воли ООН.

Скончались

До XIX века 
 96 — убит Домициан (р. 51), последний римский император из династии Флавиев (81—96).
 1261 — Конрад фон Гохштаден (р. 1198 или 1205), архиепископ Кёльнский (с 1238 г.).
 1598 — Тоётоми Хидэёси (р. 1536), японский военачальник и политик, объединитель Японии.
 1675 — Карл IV (р. 1604), герцог Лотарингии и герцог Бара (с 1625).
 1781 — Тобиас Фюрно (р. 1735), британский мореплаватель, морской офицер, сопровождавший Джеймса Кука.
 1783 — Леонард Эйлер (р. 1707), математик, внёсший также значительный вклад в развитие ряда прикладных наук.

XIX век 
 1807 — Франциск Смуглевич (р. 1745), польский художник, основоположник литовской школы живописи.
 1896 — Арман Ипполит Луи Физо (р. 1819), французский физик, первым измеривший скорость света в земных условиях.

XX век 
 1903 — Александр Бэн (р. 1818), шотландский философ, психолог и педагог.
 1906 — Эмилиан Адамюк (р. 1839), один из основоположников офтальмологии в России.
 1911 — Пётр Столыпин (р. 1862), российский государственный деятель, премьер-министр (1906—1911).
 1924 — Фрэнсис Брэдли (р. 1846), английский философ-идеалист.
 1931 — Гели Раубаль (р. 1908), племянница и возлюбленная Адольфа Гитлера.
 1936 — Василий Немирович-Данченко (р. 1845), русский писатель, журналист и путешественник, старший брат Владимира Немировича-Данченко.
 1939 — покончил с собой Станислав Виткевич (р. 1885), польский писатель, художник и философ.
 1945 — погиб Дмитрий Кедрин (р. 1907), русский советский поэт, переводчик, журналист.
 1961
 Ольга Перовская (р. 1902), русская советская детская писательница.
 Даг Хаммаршельд (р. 1905), Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций в 1953—1961.
 1964 — Шон «Джон» О’Кейси (р. 1880), ирландский драматург.
 1967
 Джон Дуглас Кокрофт (р. 1897), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1951).
 Аркадий Островский (р. 1914), советский композитор-песенник.
 1969 — Рудольф Вагнер-Регени (р. 1903), немецкий композитор, дирижёр и музыкальный педагог. 
 1970
 Хосе Педро Сеа (р. 1900), уругвайский футболист, двукратный олимпийский чемпион (1924, 1928), чемпион мира (1930).
 Джими Хендрикс (р. 1942), американский гитарист, певец и композитор.
 1971 — Александр Прокофьев (р. 1900), русский советский поэт и журналист.
 1980
 Александр Колобаев (р. 1901), театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Кэтрин Энн Портер (р. 1890), американская писательница.
 Исидор Шток (р. 1908), советский драматург и актёр.
 1992 — Николай Задорнов (р. 1909), русский советский писатель и сценарист, отец сатирика Михаила Задорнова.
 1999 — Виктор Сафронов (р. 1917), советский и российский астроном, автор теории формирования планет.

XXI век 
 2004 — Клара Румянова (р. 1929), киноактриса, известная по озвучиванию персонажей мультфильмов.
 2005 — Егор Яковлев (р. 1930), советский и российский писатель, журналист.
 2007 — Борис Грушин (р. 1929), социолог, организатор первого в СССР Института общественного мнения.
 2009 — Наталия Шведова (р. 1916), советский и российский лингвист, академик РАН.
 2013
 Ричард Сарафьян (р. 1930), американский кинорежиссёр и актёр.
 Кен Нортон (р. 1943), американский боксёр-профессионал, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC (1977—1978).
 Марсель Райх-Раницкий (р. 1920), немецкий публицист и литературный критик.
 2017 — Зураб Соткилава (р. 1937), оперный певец (тенор), солист Большого театра, народный артист СССР.
 2019 — Фернандо Риксен (р. 1976), нидерландский футболист (полузащитник).
 2020
 Рут Бейдер Гинзбург (р. 1933), американский юрист, судья Верховного суда США (1993—2020).
 Стивен Коэн (р. 1938), американский историк, занимавшийся изучением истории СССР.
 Джон Тёрнер (р. 1929), канадский государственный и политический деятель. Премьер-министр Канады (1984).

Приметы 
Захарий и Елисавета.
 В лесу много рябины — осень будет дождливая, а мало — сухая.
 Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима.
 День считался счастливым для гадания и предсказания в память того, что святая Елисавета предсказала в этот день пресвятой Деве Марии рождение Иисуса Христа.

См. также

Примечания